Григорий Нику́лин:
 Никулин, Григорий Георгиевич (1922—2007) — советский режиссёр и сценарист.
 Никулин, Григорий Петрович (1894—1965) — русский революционер, чекист, участник расстрела царской семьи.